Gombosi ist der Familienname folgender Personen:

 György Gombosi (1904–1945), ungarischer Kunsthistoriker
 Otto Gombosi (1902–1955), ungarisch-amerikanischer Musikwissenschaftler und Musikkritiker
 Tamas Gombosi (* 1947), ungarisch-amerikanischer Physiker und Weltraumwissenschaftler